Джон Генри Инграм (16 ноября 1842 — 12 февраля 1916) — английский биограф и редактор, проявлявший особый интерес к Эдгару Аллану По.

Инграм родился на Сити Роуд 29, расположенной на площади Финсбери, Мидлсекс, и умер в Брайтоне, Англия. Его семья жила в Сток Ньюингтоне, воспоминания о котором появляются в работах По.

Джон. Генри Инграм посвятил себя восстановлению репутации По, опороченной сомнительными мемуарами Руфуса Уилмота Грисволда. Инграм опубликовал первую достоверную биографию писателя и четырёхтомное собрание его работ. Переписка Сары Хелен Уитмен с Инграмом, вкупе с её письмами По и дагерротипом с портретом писателя были добавлены в библиотеку материалов, которые он собирал. Коллекция Инграма «По» хранится в Библиотеке специальных коллекций Альберта и Ширли в Университете Вирджинии .

Работы 
 The Complete Poetical Works of Edgar Allan Poe (Adam and Charles Black, 1874)
 The Works of Edgar Allan Poe(4 volumes; London: A and C. Black, 1899)
 Chatterton & his poetry (London, G. G. Harrap & company, 1916)
 Christopher Marlowe and his associates (London : G. Richards, 1904)
 Claimants to royalty (London, D. Bogue, 1882)
 Edgar Allan Poe: his life, letters, and opinions (London : W. H. Allen, 1886)
 Elizabeth Barrett Browning (Boston, Little, Brown, [1888])
 Flora symbolica (London, F. W. Warne and co., [1869])
 The haunted homes and family traditions of Great Britain (London, W.H. Allen & co., 1884)
 Marlowe & his poetry (London, G. G. Harrap & company, 1914)
 Oliver Madox Brown. A biographical sketch, 1855—1874 (London, E. Stock, 1883)
 The true Chatterton; a new study from original documents (London, etc., T. F. Unwin, 1910)

Примечания

Ссылки 
 Works by John Henry Ingram at Project Gutenberg
 Works by or about John Henry Ingram at Internet Archive
 Works by John Henry Ingram at LibriVox (public domain audiobooks)
 
Писатели Англии